El National Invitation Tournament 1968 fue la trigésimo primera edición del National Invitation Tournament. La disputaron por primera vez 16 equipos en lugar de 14, celebrándose la competición en el Madison Square Garden de Nueva York. El ganador fue la Universidad de Dayton, que lograba su segundo título en esta competición.

Equipos

Fase final 
Cuadro final de resultados.

Referencias

Véase también 
Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1968

Enlaces externos 
Resultados del NIT (años 1960)

Baloncesto en 1968
National Invitation Tournament